«Приказано уничтожить»:

 Приказано уничтожить — американский кинофильм, боевик режиссёра Стюарта Бэрда 1996 года.
 Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» — российский художественный фильм 2009 года.
 Приказано уничтожить: Операция в Колумбии — компьютерная игра для платформы ПК, разработанная польской компанией City Interactive в 2006 году.